Carelli Gábor (1915–1999) magyar származású amerikai operaénekes, eredeti neve Krausz Gábor
 Krausz Gábor (1982–) séf, televíziós személyiség
 Krausz Gábor (1983–) színművész